Hermann Fehling ist der Name folgender Personen:

* Hermann Fehling (Chemiker) (1811–1885), deutscher Chemiker
 Hermann Fehling (Mediziner) (1847–1925), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Hermann Fehling (Architekt) (1909–1996), deutscher Architekt
 Hermann Wilhelm Fehling (1842–1907), deutscher Kaufmann und Politiker (NLP)